Lamanon és un municipi francès, situat a la regió de Provença-Alps-Costa Blava, departament de Boques del Roine.

Demografia

Administració

Monument

Referències 

Municipis de les Boques del Roine